Волхонщинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Волхонщинский сельсовет — в Пензенском районе Пензенской области.
 Волхонщинский сельсовет — в Ржаксинском районе Тамбовской области.